Вольница — многозначное слово:

Топоним 
 Белоруссия
 Вольница — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 
 Россия
 Вольница — хутор в Сергиевском районе Самарской области.
 
 Украина
 Вольница — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Вольница — село в Борзнянском районе Черниговской области.

Название 
 «Вольница» — советский фильм 1955 года режиссёра Григория Рошаля.
 «Вольница» — альбом группы «Калинов Мост»

Другое 
 Вольница — болото в Кролевецком районе Сумской области Украины, исток реки Реть.

См. также 
 Вольница 1-я — посёлок в Клинцовском районе Брянской области России.
 Вольница 2-я — посёлок в Клинцовском районе Брянской области России.